Район Йиглава () — один из 5 районов края Высочина Чехии. Административным центром является город Йиглава. Площадь составляет 1199,32 км², население — 112 950 человек (плотность населения — 94,18 человек на 1 км²). Район состоит из 123 населённых пунктов, в том числе из 5 городов.

Города 

Районы края Высочина